DS, Ds ali ds je lahko:

 demokratska stranka
 darmštatij, kemični element
 Downov sindrom, genetska okvara pri človeku
 Citroën DS, avtomobil
 Nintendo DS, igralna konzola